Antimelatoma är ett släkte av snäckor. Antimelatoma ingår i familjen Turridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Antimelatoma